De Premier League 2009/10 was het 53ste seizoen van het Egyptisch nationaal voetbalkampioenschap. Het ging van start op 6 augustus 2009 en eindigde op 17 mei 2010.

Klassement

Topscorers
14 goals
  Minusu Buba (Ittihad El-Shorta)
13 goals
  Eric Bekoe (Petrojet FC)
9 goals
  Ahmed Abdel-Ghani (Haras El Hodood)
  Talaat Moharam (El-Geish)
  Emad Meteb (Al-Ahly)
  Ahmed Gaafar (Al-Zamalek)

Externe link
 Overzicht Premier League 2009/10

Voetbal in Egypte
Egypte 1